31-й чемпионат мира и одновременно 42-й чемпионат Европы по хоккею с шайбой проходил в Австрии (Группа В), с 27 января по 8 февраля 1964 года. Турнир проводился в рамках Зимних Олимпийских игр 1964 года в Австрии.

Турнир проходил в один круг.

Результаты матчей

Самые результативные игроки

Ссылки 

 Хоккей: Малая энциклопедия спорта. Москва. Физкультура и спорт.1990

1